Суперкубок Австрії з футболу 1987 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 липня 1987 року між чемпіоном і володарем кубка Австрії клубом Рапід (Відень) та фіналістом кубка Австрії клубом Тіроль.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1987
Австрія
1987 в австрійському спорті